Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 
  Panzerdivision

Chine

France 
  d'infanterie

Italie 
  d'infanterie Emilia

Japon